One Heart () — студийный альбом канадской певицы Селин Дион, изданный 24 марта 2003 года. Это десятый английский альбом и 29 в общей сложности. Кавер-версия композиции «I Drove All Night» достигла первого места в Канаде, Бельгии и Швеции. One Heart стал 10 самым продаваемым альбомом во всем мире в 2003 году. Объём продаж составил более 5 млн копий по всему миру.

Список композиций

Чарты и сертификаты

Чарты

Сертификаты

Награды

Хронология релиза

Примечания 

Альбомы Селин Дион
Поп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums